Saint-Étienne-du-Bois (Ain)
Saint-Étienne-du-Bois (Vendée)